Каракемер — название населённых пунктов в Казахстане:
 Каракемер  — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Каракемер (ранее Брусиловка ) — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Каракемер  — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Каракемер  — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Каракемер  — село в Кордайском районе Жамбылской области.